St. Kunibert steht für:

Personen:
 Kunibert von Köln (um 600–um 664), Bischof von Köln

Kirchen in Nordrhein-Westfalen:
 St. Kunibert (Blatzheim) in Kerpen, Rhein-Erft-Kreis 
 St. Kunibert (Büderich) in Werl, Kreis Soest
 St. Kunibert (Gymnich) in Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis
 St. Kunibert (Köln), Basilika in Köln
 St. Kunibert (Heimerzheim) in Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Kunibert (Hünsborn) in Wenden, Kreis Olpe